Эрмива́ль-ле-Во () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Лизьё 1-й кантон. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14326.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 843 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 534 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 378 были экономически активными, 156 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 378 активных жителей работали 349 человек (179 мужчин и 170 женщин), безработных было 29 (14 мужчин и 15 женщин). Среди 156 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Эрмиваль-ле-Во 

Коммуны департамента Кальвадос